Клаус може да се отнася за:
 Карл Карлович Клаус (1796—1864), руски химик и ботаник
 Карл Фридрих Вилхелм Клаус (1835—1899), немски зоолог
 Хюго Клаус (р. 1929), белгийски писател
 Вацлав Клаус (р. 1941), чешки политик, бивш президент на страната
 Наташа Клаус (р. 1975), колумбийска актриса